Zetovo kan syfta på:

Bulgarien 

 Zetovo (distrikt i Bulgarien, Burgas), Obsjtina Ajtos, 
 Zetovo (distrikt i Bulgarien, Stara Zagora), Obsjtina Tjirpan,